Бланкфор може да се односи на:

 Бланкфор (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Бланкфор (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Бланкфор сир Бриоланс, насељено место у Француској, у департману Лот и Гарона